Bazarak puede hacer referencia a:
 Bazarak, ciudad afgana ubicada en la provincia de Panjshir.
 Bazarak, ciudad afgana ubicada en la provincia de Balj.
 Bazarak, ciudad afgana ubicada en la provincia de Nangarhar.